Un été dans l'Ouest est un roman écrit par Philippe Labro en 1988. Il reçut le prix Gutenberg. Ce roman est la suite de L'Étudiant étranger.

Résumé 
Après une année d'étude dans une université de Virginie, l'étudiant étranger part trois mois dans les montagnes du Colorado pour un job d'été en tant qu'ouvrier agricole temporaire.
Il y découvrira un monde totalement différent des campus universitaires. Pris en auto stop par des malfaiteurs il réussit à s'enfuir. Sa peur le pousse à agir. Il arrive au Colorado et découvre des gens totalement opposés, incultes mais avec une grandeur d'âme. Il prend conscience du racisme américain une fois de plus, en effet les noirs ne sont pas employés dans les travaux les mieux payés. Il redécouvre l'amour en la présence d'Amy, jeune chanteuse à la recherche de Tom Morningside. Elle lui laisse la vérole (mst). Il devient le porte-parole de son équipe en toutes occasions. Après la mort d'un de ses amis taciturne et respecté, il part suivre sa deuxième année en tant que "college boy". Il apprendra plus tard le suicide d'Elisabeth : son amie névrosée. Après plusieurs difficultés, revenu en France il deviendra un grand journaliste reporter. 
Ses études américaines l'ont changé et formé à jamais de par ses aventures sentimentales et la diversité de ses rencontres.

Roman français paru en 1988
Roman de Philippe Labro